Алексий Дука Палеолог е византийски аристократ от XII век, севаст и велик дука (около 1185/1190 г.), който се пада и дядо по бащина линия на император Михаил VIII Палеолог.

Алексий Палеолог е роден около 1140 г. Точна информация за неговия произход липсва, но традиционно се идентифицира с един младоженец, в чест на чиято сватба е съставен един епиталамий, приписван на Теодор Продром, в който се съобщава, че младоженецът бил Дука по произход и единствен син на един неназован по име Палеолог, който се прославил като военен командир, но към момента на сватбата на сина си вече бил покойник. На тази информация почива изводът, че Алексий Палеолог най-вероятно е бил потомък на Георги Палеолог и Анна Дукина, като съществува предположение, че баща му е внукът им севаст Михаил Дука Палеолог, който бил известен с военните си подвизи в Италия, където починал през 1156 г. Вероятно на този Михаил бил кръстен и най-големият син на Алексий, каквато е традицията по това време.

През 1157 г. Алексий се споменава с титлата севаст в регистрите с присъстващите на църковния синод от 12 май същата година, където е посочен след севаста Константин Палеолог. Засвидетелствано е и присъствието му на заседанието на синода от 3 март 1166 г., в регистъра на който е споменат след великия етериарх Георги Палеолог и севаста Константин Палеолог.

Около 1180 г. Алексий Палеолог се жени за Ирина Комнина, недвусмислено посочена в анонимния епиталамий като дъщеря на севаста Йоан Кантакузин и на Мария Комнина, която била внучка на император Йоан II Комнин от сина му Андроник, а с това се падала и племенница на император Мануил I Комнин. Сватбата вероятно била отпразнувана в последните месеци от живота на император Мануил I Комнин, който се споменава като човека, придружаващ булката. От съпругата си Алексий се сдобил с двама сина:
 Михаил Палеолог (* около 1180/1185 – † след 1257), велик хартуларий
 Андроник Комнин Палеолог (*около 1190 – † около 1248), велик доместик, баща на император Михаил VIII Палеолог.

В типика на мнастира „Свети Архангел Михаил“ в Авксентиевата света гора край Халкедон, написан от император Михаил VIII Палеолог, Алексий Палеолог и съпругата му Ирина Комнина са посочени като баба и дядо на императора, а имената им се споменават на първо място сред предците, за чиято памет Михаил VIII поръчва редовни възпоменателни служби. Освен това самият Алексий е посочен и като велик дука – пост, който е заемал вероятно между 1185 и 1190 г.  Редът на споменаването му – на първо място и преди бащата на императора, и посът му на велик дук разсейват съмнението, че императорът всъщност е споменал дядо си и баба си по майчина линия, които също носели имената Алексий Палеолог и Ирина Комнина, особено като се има предвид, че вторият Алексий Палеолог е притежавал много по-високата деспотска титла, която императорът едва ли би пропуснал да спомене, ако на това място в типика е визирал дядо си по майчина линия.
В поетичния пролог на същия документ, написан под формата на обръщение на император Михаил VIII към свети Архангел Михаил, императорът споменава още, че малко преди латините да превземат Константинопол, великият дук Алексий Палеолог възобновил монашеската обител в Авксентиевата света гора, която по-късно била посветена на свети Архангел Михаил, и завършил живота си като монах с името Антоний. Най-вероятно великият дука обновил въпросния манастир около 1190 г. и починал преди 1203 г. Съпругата му също приела монашество под името Евгения.

Родословие

Бележки

Източници 
 

 

Палеолози
Византийски адмирали